Minot (Côte-d'Or), een gemeente in de Franse provincie Côte-d'Or
Minot (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Minot Air Force Base, een vliegbasis in de Amerikaanse staat North Dakota